Das Wort Pendelzug hat im Deutschen mehrere Bedeutungen:

 Im schweizerischen Sprachgebrauch wird es verwendet für Wendezug
 Ein Shuttlezug, der nur auf einer bestimmten Strecke eingesetzt wird

Siehe auch
 Gelegentlich wird das Wort falsch verwendet anstelle von Pendlerzug, siehe Pendler und Pendler (Zug)